Змагання з плавання на літніх Паралімпійських іграх 2012 відбулися Центрі водних видів спорту у Лондоні з 30 серпня по 8 вересня.

Класифікація спортсменів 
Спортсмени будуть класифіковані на різні групи в залежності від ступеня інвалідності. Система класифікації дозволяє спортсменам з однаковими порушеннями конкурувати на рівних.
Атлети класифікуються на такі групи:
 1-10: спортсмени з фізичними порушеннями
 11-13: спортсмени з порушеннями зору
 14: спортсмени з порушеннями інтелекту
Кожен клас має префікс «S», «SB», «SM», що означають різні види плавання. 
 «S»: вільний стиль, на спині, баттерфляй
 «SB»: брас
 «SM»: комплекс

Змагання

Чоловіки

Жінки

Національні паралімпійські комітети, що беруть участь

Медальний залік

Див. також 
Плавання на літніх Олімпійських іграх 2012

Посилання 
 Плавання на офіційному сайті Олімпіади  

Змагання на літніх Паралімпійських іграх 2012
Плавання на літніх Паралімпійських іграх 2012